Sunfleet är ett företag erbjuder en tjänst för att boka och dela bil per timme i Sverige. Sunfleet startades 1998 som ett utvecklingssamarbete mellan Volvo och svenska Hertz och är idag ett helägt dotterbolag till Volvo Cars.  

I januari 2018 hade företaget över 1 400 fordon på ett femtiotal orter och närmare 69 000 medlemmar i Sverige. 

Tjänsten som Sunfleet erbjuder är en så kallad stationsbaserad bildelning, vilket innebär att bilarna har en allokerad plats och hämtas och lämnas på samma ställe. Bilarna lokaliseras och bokas i företagets app.

Källor

Fordonsuthyrning
Volvo Personvagnar